Le Masters Grand Prix 1987 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
Cette année, une variante fut testée. Les  et  de chaque poule se sont rencontrés en demi-finale, afin d'éviter que les finalistes se soient déjà rencontrés en poule.

Simple

Participants

Phase de groupes

Groupe 1 
 Résultats

 Classement

Groupe 2 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Participants

Phase de groupes

Phase finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1987 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1987 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du Masters Grand Prix
 

 

Tennis masculin en 1987
1987
Compétition de tennis à New York
Tennis aux États-Unis en 1987
Sport en décembre 1987